Анатолий Новиков:
 
 
 Новиков, Анатолий Семёнович (1926—1997) — советский скульптор.
 Новиков, Анатолий Терентьевич (1947—2022) — советский дзюдоист. Примечания